Федерико:

 Федерико II Гонзага (1500—1540) — маркграф и первый герцог Мантуи.
 Федерико Убальдо (1605—1623) — последний мужской представитель герцогского рода Делла Ровере, герцог Урбино.